Get Out – album dei Capercaillie del 1992
Get Out – singolo dei Chvrches del 2018
Scappa - Get Out (Get Out) – film del 2017 diretto da Jordan Peele